Karhuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhuluoto, Nyslott, Södra Savolax, 
 Karhuluoto, Nystad, Egentliga Finland, 
 Karhuluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar